Abubakar - nome proprio di persona maschile
Abdulsalami Abubakar (1942) – politico nigeriano
Abdurahman Abubakar (1990) – calciatore qatariota
Aliyu Abubakar (1996) – calciatore nigeriano
Asumah Abubakar (1997) – calciatore ghanese naturalizzato portoghese
Lalas Abubakar (1994) – calciatore statunitense